Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу Навратілова не брала участі.

Кузнецова грала в парі з Оленою Лиховцевою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Лізель Губер і Магдалена Малеєва з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2004